El apellido Rohlfs puede referirse a:
 Christian Rohlfs, pintor expresionista alemán.
 Friedrich Gerhard Rohlfs, explorador alemán de África.
 Gerhard Rohlfs (filólogo), filólogo alemán, gramático de la lengua italiana.
 Eva Ahnert-Rohlfs, astrónoma alemana.